Daniel Balavoine (1952-1986), chanteur français.
 Cécile Balavoine (née en 1973), auteure française.
 Balavoine(s) (2016), album hommage à Daniel Balavoine.

Homonymie de patronyme